Kanton Saint-Joseph is een kanton van het Franse departement Martinique. Kanton Saint-Joseph maakt deel uit van het arrondissement Fort-de-France en telt 11.952 inwoners (2007). Het kanton heeft een oppervlakte van 43,29 km² en een dichtheid van 398 inwoners per vierkante kilometer.

Gemeenten 
Het kanton Saint-Joseph omvat de volgende gemeente:

 Saint-Joseph

Saint-Joseph